Рука Бога:

 «Рука Бога» — метафорическое название гола футболиста Марадоны в 1986 году.
 «Рука Бога» — метафорическое название туманности PSR B1509-58.
 «Рука Бога» — художественный фильм итальянского режиссёра Паоло Соррентино.